Симагино (до 1948 — Йоутселькя, ) — посёлок в Первомайском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Название 
Буквальный перевод финского названия деревни означает «Лебединая гряда».

27 июля 1947 года по решению исполкома Хаапальского сельсовета деревне Йоутселькя было придумано новое наименование — Малая Малиновка. Вскоре название изменили на Петровская, так как 9 мая 1703 года у деревни Йоутселькя произошло сражение между войсками Карла XII и Петра I. Но полгода спустя деревню вновь переименовали в Симагино с обоснованием: «в память лейтенанта Симагина Н. П., погибшего на территории Райволовского района».

Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 
В 1555 году близ деревни произошло сражение между русским войском и шведо-финляндским гарнизоном крепости Кивеннапа, на стороне которого выступило местное карельское ополчение, окончившееся победой последних. Памятник битве при Йоутселькя, установленный 5 июля 1931 года, пережил две войны и лишь в 1973 году был полностью уничтожен по распоряжению местной администрации. На его месте теперь находится глубокая воронка, заполненная обломками камней.

По первому перечню деревень Кивеннапской волости, датированному 1559 годом, в Йоутселькя имелось 24 налогооблагаемых крестьянских хозяйства.

До 1939 года деревня Йоутселькя входила в состав волости Кивеннапа Выборгской губернии Финляндской республики.
 
С 1 мая 1940 года по 30 сентября 1948 года — в составе Хаапальского сельсовета Каннельярвского (Райволовского) района.

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года — финская оккупация. 

С 1 октября 1948 года — в составе Ленинского сельсовета Рощинского района.

С 1 января 1949 года учитывается административными данными, как деревня Симагино. В ходе укрупнения хозяйства к деревне было присоединено соседнее селение Яппинен.

В 1950 году население деревни составляло 108 человек. В 1958 году население деревни составляло 26 человек.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

Согласно данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Симагино входил в состав Ленинского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Симагино Ленинской волости проживал 1 человек, в 2002 году — 43 человека (русские — 86 %).

В 2007 году в посёлке Симагино Первомайского СП проживали 3 человека, в 2010 году — 11 человек.

География 
Посёлок расположен в южной части района на автодороге  (Парголово — Огоньки).

Расстояние до административного центра поселения — 11 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Репино — 12 км. 

К западу от посёлка находится озеро Симагинское. К югу от посёлка протекает река Сестра.

Демография

Улицы 
Лесной переулок, Параллельный тупик, Прибрежная, Речная, Светлая, Северная, Центральная.

Садоводства 
Авантаж.

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)